masyw górski
 ogumienie pełne, zwane masywem